Fauler Pelz steht für Heidelberger Etablissements:
 Fauler Pelz (Gefängnis)
 Fauler Pelz (Kino)
Siehe auch:
 Faulpelz